Funke:
 Cornelia Funke (* 1958, Dorsten), autorka książek dla dzieci i młodzieży
 Jaromír Funke (1896–1945), czeski fotograf awangardowy
 planetoida
 (5712) Funke (1979 SR), planetoida